Hermann Grote kan syfta på bland andra:

* Hermann Grote (1802–1895), tysk numismatiker och heraldiker
 Hermann Grote (1882–1951), tysk ornitolog
 Hermann Grote (1885–1971), tysk pedagog och kompositör